A 2018-as ADAC német TCR-bajnokság a széria harmadik idénye volt. A szezon április 14-én vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és szeptember 23-án ért véget a Hockenheimringen. A címvédő Josh Flies volt, aki karrierjét a TCR Európa-kupában folytatta, így nem védte meg bajnoki címét. A bajnokságot Harald Proczyk nyerte meg.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzés:
 Eredetileg Petr Fulín nyerte meg a versenyt, azonban vendégversenyzőként nem volt jogosult pontszerzésre, így Michelle Halder örökölte meg a győzelmet.

Versenyzők
Pontrendszer

‡ – Az Oscherslebeni versenyhétvége második futamán csak a megszerezhető pontok felét kapták.

Honda Rookie Challenge

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

Németország